Contacto puede referirse a:

Contacto eléctrico, elemento utilizado en circuitos eléctricos o electrónicos para la conexión, desconexión o desvío de la corriente eléctrica.
Contacto, novela de ciencia ficción escrita por Carl Sagan y publicada por primera vez en 1985.
Contacto, película de 1997 dirigida por Robert Zemeckis, inspirada en la novela de Carl Sagan.
Contacto, programa de televisión de Chile emitido desde 1991 por Canal 13.
Contacto, álbum de la banda argentina de punk rock Villanos.